Bârza több romániai település neve lehet:

 Börza, Krassó-Szörény megye
 Borza, Maros megye
 Bârza, Olt megye